Конвой №1041 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у липні 1943-го. 

Місцем призначення конвою був Рабаул – головна база у архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. Вихідним пунктом при цьому став атол Трук у східній частині Каролінських островів, де ще до війни була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. 

До складу конвою №1041 увійшов лише один транспорт Шинсей-Мару №17 (Shinsei Maru No.17), який охороняв мисливець за підводними човнами CH-33.

4 липня 1943-го конвой вийшов з Труку та попрямував на південь. У цей період на комунікаціях архіпелагу Бісмарка ще не діяла авіація, проте вони традиційно знаходились під загрозою зі сторони підводних човнів США. Втім, проходження конвою №1041 відбулось без інцидентів і 8 липня він прибув до Рабаулу.

Примітки 

1041

1041